Агринион может означать:

 Агринион — город в Греции.
 Агринион (дим) — община (дим) в Греции.